

Startliste 
Januar – Februar – März – April – Juni – Juli – August – September – Oktober – November

Anmerkungen

Weblinks 
 Orbital Launches of 1959 – Gunter’s Space Page (englisch)

1959